Нестеренко Кирилл Александрович (; род. 8 февраля 1993 года, Сумы, Украина) — украинский бадминтонист, общественный деятель, предприниматель. Чемпион Украины по бадминтону среди юниоров, бронзовый призёр Чемпионата Европы среди юниоров, с 2019 года депутат Верховной рады Украины IX созыва от партии «Слуга народа».

Биография 
Родился 8 февраля 1993 года в городе Сумы. С 2004 года в Харькове начал заниматься бадминтоном.

В 2014 году окончил Национальный технический университет — «Харьковский политехнический институт» по специальности «Спортивный менеджмент», в 2017 году — Харьковский национальный университет внутренних дел по специальности «Право».

Организовал привлечение спонсорской помощи для украинских спортсменов, участвовавших в Олимпийских играх в Лондоне (2012).

На протяжении 2015—2016 годов возглавлял комиссию по спорту Молодёжного совета Харькова.

В 2016 году основал общественную организацию «Гранат», осуществляющую деятельность в области спорта, благотворительности и образования в двух городах: Харьков и Днепр.

Проживает в Днепре, где активно продолжает заниматься общественной, спортивной и коммерческой деятельностью.

Объединил молодёжные советы Днепра с целью расширения их деятельности.

В 2018 году основал SMM агентство «ibrand.pro», которое занимается развитием более 10 брендов Днепра.

В 2019 году создал личный бренд с целью привлечения молодёжи к занятиям спортом, самореализации и построению гражданского общества.

Спортивная карьера 
 С 2004 начал карьеру бадминтониста в Харьковском Бадминтонном Спортивном Клубе.
 С 2006 года занимал призовые места на украинских турнирах среди юниоров, а с 2007 года — на международных.
 В 2009 году впервые за всю историю сборной Украины по бадминтону она завоевала бронзовую медаль на Чемпионате Европы среди юниоров.
 В 2010 году занял 2 место на этапе Гран-При Европы по бадминтону в Турции.
 В 2011 году занял 3 место в команде на Чемпионате Европы среди студентов, 1 место на Чемпионате Украины среди юниоров, абсолютный победитель Международного Макаровского турнира.
 В 2012 году стал чемпионом Украины среди юниоров.
 В 2013 году стал победителем Кубка Украины по бадминтону.
 В 2014 году бронзовый призёр Чемпионата Европы среди студентов в парной категории.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Спортсмены Днепра
Спортсмены по алфавиту
Бадминтонисты по алфавиту
Бадминтонисты Украины
Народные депутаты Верховной рады Украины IX созыва
Члены партии «Слуга народа»
Выпускники Харьковского политехнического института